X22 steht für:
 X22, Chassis des Typ 20CV des französischen Automobilherstellers Panhard & Levassor

X-22 steht für:
 Bell X-22, US-amerikanisches Experimentalflugzeug

Siehe auch:
 Raduga Ch-22

Abkürzung